Degler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Degler (* 1949), deutscher Politiker (Zentrum)
 Brigitte Degler-Spengler (1941–2015), deutsch-schweizerische Historikerin 
 Carl N. Degler (1921–2014), US-amerikanischer Historiker
 Christa Degler (1928–2020), deutsche Gesangslehrerin
 Gisela Degler-Rummel (1940–2010), deutsche Illustratorin
 Hans Degler (1564–1635), deutscher Bildhauer
 Hans-Dieter Degler (* 1950), deutscher Journalist und Unternehmer
 Helmut Hubertus Degler (1915–1989), polnischer Komponist und Musikpädagoge, siehe Henryk Hubertus Jabłoński
 Johann Sebastian Degler (1670–1730), deutscher Bildhauer, Bamberg
 Marion Degler (* 1929), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin